Поени има више значења:

 Поени (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Поени (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Поени (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији